Şahan Gökbakar (Esmirna, 22 de outubro de 1980) é um ator e comediante turco.

Atores da Turquia